Nokia este o corporație finlandeză de telecomunicații.

Nokia se mai poate referi la:

Companii
 Nokia Networks, filială a Nokia Corporation
 Nokian Footwear (), companie producătoare de încălțăminte din Finlanda
 Nokian Tyres (), companie finlandeză producătoare de anvelope, separată de Nokia Corporation în 1988.

Locuri
 Nokia, Finlanda, un oraș și comună din Finlanda
 Stația Nokia, stație de cale ferată din Nokia
 Nokia Arena, o arena acoperită multifuncțională din Tel Aviv, Israel
 Nokia Theater (dezambiguizare), trei arene de divertisment din SUA sposorizate de Nokia

Diverse
 Nokia Beta Labs
 Nokia Business Center
 Nokia Game
 Sediul Nokia
 Nokia IPSO
 Nokia Lifeblog
 Nokia Maps
 Nokia OS
 Nokia PC Suite, suită software
 Nokia Sensor
 Nokia Software Updater
 Nokia Pure
 noki-A (n. 1973), wrestler japonez profesionist